Le xian de Pucheng (浦城) est une subdivision administrative de la province du Fujian en Chine ;
 Le xian de Pucheng (蒲城) est une subdivision administrative de la province du Shaanxi en Chine.
 Pucheng (溥偁) (1873-1932) est notamment un prince de la dynastie Qing.

Homonymie de toponyme